Garchasp.